

Empresas 
 Grupo Dassault, holding, grupo industrial francés de compañías dirigidas por Serge Dassault.
 Dassault Aviation (1936), aeronáutica, fabricante francés de aeronaves civiles y militares.
 Dassault Systèmes (1981), empresa francesa en desarrollo de logicales, y filial del Grupo industrial Marcel Dassault.
 Château Dassault (1955), castillo del siglo XIX asociado a una explotación vitivinícola de 28 hectáreas, en Gironde, Francia.
 Dassault Falcon Jet (1963), aeronáutica.
 Dassault Falcon Service (1967), aeronáutica.
 Immobilière Dassault (1999), sector inmobiliario.
 Dassault Procurement Service (1995), aeronáutica.

Patronímicos 
 Paul Dassault (1882 - 1969), general francés, hermano de Marcel Dassault.
 Marcel Dassault (1892 - 1986), ingeniero y hombre político francés, fundador del Grupo Dassault.
 Serge Dassault (1925 - 2018), empresario francés.
 Olivier Dassault (1951 - 2021), político francés, hijo de Serge Dassault.
 Martine Dassault (1954 - ), escritor francés.
 Laurent Dassault (1953 - ), hijo de Serge Dassault.